Furo – rituale di purificazione giapponese
Furo – pesce osseo estinto